Тепличный — топоним в России:
 Тепличный — микрорайон в Воронеже.
 Тепличный — посёлок в Железногорском районе Курской области.
Тепличный — посёлок в Саратовском районе Саратовской области.
 Тепличный — посёлок в Усть-Абаканском районе Хакасии.